Die Saison 2014/15 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die neununddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 20. September 2014 und endete am 11. April 2015. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der VfL Oythe. Da kein Verein einen Lizenzantrag für die erste Liga stellte, gab es aus dieser Klasse keinen Aufsteiger. Sportlicher Absteiger war der Kieler TV. Aus finanziellen Gründen übertrug der TSV Rudow Berlin sein Spielrecht an den Köpenicker SC Berlin. Personelle und finanzielle Gründe gab die SG Marmagen-Nettersheim auf ihrer Homepage an für den Rückzug in die dritte Liga.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 TSV Rudow Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SCU Emlichheim
 TV Gladbeck
 Kieler TV
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 SG Marmagen-Nettersheim
 USC Münster II
 VfL Oythe
 VCO Schwerin
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2013/14 wurde der VC Olympia Berlin, der in dieser Saison in der 1. Bundesliga antrat. Die Frauen von VT Aurubis Hamburg II traten nach dem sportlichen Abstieg nicht mehr an, während die SG Marmagen-Nettersheim aus der 3. Liga Nord aufstieg. Die Stützpunktmannschaft Schweriner SC II startete seit dieser Saison mit einem Sonderspielrecht als VCO Schwerin.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Most Valuable Player 
Als Most Valuable Player (MVP), also beste Spielerin, wurde Sandra Cabanska vom VfL Oythe geehrt. Zweitplatzierte dieser Ehrung wurde Jolanta Kelner vom SCU Emlichheim, Dritte Katharina Kummer vom TSV Rudow 1888.

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger war NawaRo Straubing. Sportlicher Absteiger waren die Volleys aus Chemnitz, die sich in die viertklassige Regionalliga zurückzogen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 CPSV Volleys Chemnitz
 VCO Dresden
 SV Lok Engelsdorf
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 VC Offenburg
 TG Bad Soden
 Allgäu Team Sonthofen
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II

Meister der Saison 2013/14 wurde NawaRo Straubing, einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es aber wieder nicht. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten musste der VfL Nürnberg. Der SV Lok Engelsdorf und proWIN Volleys TV Holz stiegen aus der Dritten Liga auf. Ein Sonderspielrecht hatte weiterhin VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2014 15
Volleyballsaison 2014/15